Andrzej Dembowski (zm. 1571) – wojewoda bełski, kasztelan bełski i lubaczowski
 Andrzej Dembowski (zm. 1579) – kasztelan sieradzki, starosta łęczycki